Gråbrødre Kloster eller Gråbrødrekloster kan henvise til flere Franciskanerklostre i det daværende Danmark (inklusive Sønderjylland og Skåne):
(Stiftelsessår)
 Gråbrødre Kloster (Ribe) – Franciskanerklostret i Ribe (1232)
 Gråkloster (Slesvig) – Franciskanerklostret i Slesvig by (1234)
 Gråbrødre Kloster (Viborg) – Franciskanerklostret i Viborg (1235)
 Gråbrødre Kloster (Randers) – Franciskanerklostret i Randers (1236)
 Gråbrødre Kloster (Svendborg) – Franciskanerklostret i Svendborg (1236)
 Gråbrødre Kloster (Roskilde) – Franciskanerklostret i Roskilde (M: 1237, K: 1256)
 Gråbrødre Kloster (København) – tidligere Franciskanerkloster, hvor Gråbrødretorv er nu. (M: 1238, K: 1505)
 Gråbrødre Kloster (Lund ) – Franciskanerklostret i Lund (1238)
 Gråbrødre Kloster (Tønder ) – Franciskanerklostret i Tønder (1238)
 Gråbrødre Kloster (Kalundborg) – Franciskanerklostret i Kalundborg (1239)
 Gråbrødre Kloster (Næstved) – Franciskanerklostret i Næstved (1240)
 Gråbrødre Kloster (Aalborg) – Franciskanerklostret i Aalborg (1250)
 Gråbrødre Kloster (Horsens) – Franciskanerklostret i Horsens (1261)
 Gråbrødre Kloster (Flensborg) – Franciskanerklostret i Flensborg (1263)
 Gråbrødre Kloster (Trelleborg ) – Franciskanerklostret i Trelleborg (1267)
 Ystad Kloster – Franciskanerklostret i Ystad (1267)
 Gråbrødre Kloster (Odense) – Franciskanerklostret i Odense (M: 1279, K: 1521)
 Gråbrødre Kloster (Nysted) – Franciskanerklostret i Nysted (1286)
 Gråbrødre Kloster (Kolding) – Franciskanerklostret i Kolding (1288)
 Gråbrødre Kloster (Malmø) – Franciskanerklostret i Malmø (1419)
 Gråbrødre Kloster (Nykøbing Falster) – Franciskanerklostret i Nykøbing Falster (1419)
 Gråbrødre Kloster (Helsingør) – Franciskanerklostret i Helsingør (1420)
 Gråbrødre Kloster (Køge) – Franciskanerklostret i Køge (1484)
 Gråbrødre Kloster (Torkø) – Franciskanerklostret på Torkø (ca. 1489)
 Gråbrødre Kloster (Halmstad) – Franciskanerklostret i Halmstad (1494)
 Gråbrødre Kloster (Husum) – Franciskanerklostret i Husum (1494)

 Se også
 Gråbrødre